Кемарский — русская фамилия, имеет женскую форму .

Известные носители 
 Кемарский, Андрей Вадимович (род. 1955) — российский дипломат.
 Кемарский, Константин Семёнович (1847—1922) — российский общественный деятель, акушер-гинеколог, доктор медицины, статский советник, организатор здравоохранения.

